John Hannah – attore britannico
John Hannah – giocatore di football americano statunitense
John Hannah – militare scozzese decorato con la Victoria Cross